Kautny ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kautny (1907–1947), tschechoslowakischer SS-Oberscharführer und Kriegsverbrecher
 Theodor Kautny (1859–1928), deutscher Schweißtechniker